Риккарди (, ит.) — знатная итальянская фамилия.

Персоналии 
 Риккарди, Алессио (род. 2001) — итальянский футболист.
 Риккарди, Андреа (род. 1950) — итальянский историк и политик.
 Риккарди, Артур (1878—1966) — итальянский адмирал, главнокомандующий итальянским ВМФ, государственный деятель.
 Риккарди, Марино (род. 1958) — левый политический деятель Сан-Марино, трижды капитан-регент Сан-Марино.
 Риккарди, Николас (1911 — ?) — уругвайский футболист.
 Риккарди, Никколо (1585—1639) — итальянский богослов и проповедник.
 Риккарди, Пьетро (1828—1898) — итальянский математик.
 Рикарди, Рикардо — основатель Риккардианской библиотеки.
 Риккарди, Франко (1905—1968) — итальянский фехтовальщик-шпажист, многократный олимпийский чемпион и чемпион мира.

Другое 
 Палаццо Медичи-Риккарди — дворец семьи Медичи в центре Флоренции, Италия.

См. также 
 Рикардо
 Риккардо
 Рикарди
 Риччарди